Georg Bensch ist der Name folgender Personen:

* Georg Bensch (Politiker) (1875–nach 1932), deutscher Politiker (Zentrum), MdL Preußen
 Georg Bensch (Verleger) (1921–1991), deutscher Volkswirt und Verleger